Karavelovo (Jambol), een dorp in de Bulgaarse gemeente Toendzja, oblast Jambol
Karavelovo (Plovdiv), een dorp in de Bulgaarse gemeente Karlovo, oblast Plovdiv
Karavelovo (Sjoemen), een dorp in de Bulgaarse gemeente Nikola Kozlevo, oblast Sjoemen